Curling för damer vid olympiska vinterspelen 2014 avgjordes i Sotji, Ryssland, mellan den 10 och den 21 februari 2014.

Medaljfördelning

Deltagande lag

Poäng- och resultattabell

Poängtabell

Resultattabell

Gruppspel

Alla tider i lokal Moskvatid (UTC+4).

Omgång 1
Måndag, 10 februari, 14:00

Omgång 2
Tisdag, 11 februari, 09:00

Omgång 3
Tisdag, 11 februari, 19:00

Omgång 4
Onsdag, 12 februari, 14:00

Omgång 5
Torsdag, 13 februari, 09:00

Omgång 6
Torsdag, 13 februari, 19:00

Omgång 7
Fredag, 14 februari, 14:00

Omgång 8
Lördag 15 februari, 09:00

Omgång 9
Lördag 15 februari, 19:00

Omgång 10
Söndag 16 februari, 14:00

Omgång 11
Måndag 17 februari, 09:00

Omgång 12
Måndag 17 februari, 19:00

Slutspel
Alla tider i lokal Moskvatid (UTC+4).

Semifinaler
Onsdag, 19 februari, 14:00

Bronsmatch
Torsdag, 20 februari, 12:30

Final
Torsdag, 20 februari, 17:30

Slutresultat

Referenser 

 Sochi2014
 World Curling Federation

Herrar